K2 je lahko:

 K2 - druga najvišja gora sveta
 K2 (tovarna) - tovarna športne opreme in rekvizitov v ZDA
 Daewoo K2 - jurišna puška
 Sarsilmaz K2 - turška polavtomatska pištola
 K2 je polni graf''' na dveh točkah